Куп'я́нська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Куп'янськ Харківської області

 Куп'янська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Куп'янська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Куп'янська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Куп'янська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці